Les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans 2019 ont pour but de désigner les sept nations qui accompagneront le Niger lors du tournoi final. Ils se déroulent du  au . Les équipes qualifiées à l'issue de ces éliminatoires sont l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Burundi, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

Format 
Les qualifications sont organisées sous forme de matchs aller-retour à élimination directe. En cas d'égalité sur les deux matchs, la règle des buts marqués à l'extérieur s'applique. Si les deux équipes sont toujours à égalité, elles sont départagées par une séance de tirs au but, sans passer par une prolongation.

40 équipes participent aux éliminatoires, dont 16 sont exemptées de 1 tour.

Le calendrier est le suivant :

Tableau

Résultats détaillés

Premier tour 
16 équipes sont exemptées du premier tour : l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, l’Égypte, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Libye, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et la Zambie. Le Bénin se qualifie directement pour le second tour grâce au forfait du Liberia.

Deuxième tour

Troisième tour

Classement des buteurs  
4 buts

 Abdoul Tapsoba
 Eric Bekale Biyoghe
 Stephen Mukwala

3 buts

 Bienvenue Shaka
 Racine Louamba
 Gabriel Ndong
 Wasiu Alalade

2 buts

 Samson Akinyoola
 Thabang Khuduga
 Salifou Diarrassouba
 Djuma Muhamedi
 Alain Miyogho
 Richard Danso
 Sékou Camara
 Mada Alberto Pereira
 Elmahdi Elkout
 Jihad Shaldun
 Peter Banda
 Hadji Dramé
 Diadié Samnadjaré
 El Bilal Touré
 Cheikh Ahmed Kamara
 Kamo-Kamo Cumbane
 Francisco Pestana
 Nazifi Yahaya
 Youssouph Badji
 Lyle Foster
 Yosri Hamza
 Allan Okello
 Francisco Mwepu

1 buts

 Zineddine Belaïd
 Redouane Zerdoum
 Merouane Zerrouki
 Adem Zorgane
 Aisson
 Gelson
 Vanilson
 Bio Odo Chabi
 Ibrahim Ogoulola
 Allagbani Saliou
 Kouamé Botué
 Kalifa Nikiema
 Djibril Ouattara
 Abdoul Abbase Ripama
 Bienvenue Kanakimana
 Titi Mavugo
 Moussa Muryango
 Pascal Ramazani
 Taddeus Nkeng
 Moïse Sakava
 Prestige Mboungou
 Roland Okouri
 Borel Tomandzoto
 Ebrima Colley
 Adama Jammeh
 Prosper Ahiabu
 Ibrahim Sadiq
 Ishaku Konda
 Mohammed Kudus
 Aguibou Camara
 João Ricciulli
 Wilfried Singo
 Richard Odada
 Kelvin Kadzinje
 Auspicious Kadzongola
 Chinsinsi Maonga
 Chikondi Mbeta
 Mohamed Camara
 Ousmane Diakité
 Mamadou Samaké
 Mamadou Traoré
 Abdou El Id
 Mohamed Salem
 El Hassen Teguedi
 Fody Traoré
 Driss Khalid
 Rui Antonio Gimo
 Jochua Nhantumbo
 Obasi Rosebette
 Bethuel Muzeu
 Aremu Afeez
 Adamu Alhassan
 Abubakar Ibrahim
 Aniekeme Okon
 Rague Byiringiro
 Gueulette Marie
 Ousseynou Diagne
 Dion Lopy
 Ousseynou Niang
 Amadou Sagna
 Kobamelo Kodisang
 Tashreeq Matthews
 Wiseman Meyiwa
 Thabiso Monyane
 Walaa Eldin Yaqoub
 Leon Manyisa
 Paul Peter Kasunda
 Habibu Kiyombo
 Bilal Akoro
 Komla Yannick
 Mustafa Kizza
 Sadam Masereka
 Hamisi Tibita
 Lameck Banda
 Mwiya Malumo

1 buts c.s.c

 Alford Velaphi (Congo)
 Kelly Kombila (Côtes-D’ivoire)
 Sanad Khemissi (Algérie)
 Musitafa Mujuzi (Soudan du Sud)

Notes et références 

Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans